Tribolospora är ett släkte av svampar. Tribolospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Tribolospora